Punk Goes Acoustic 2 — шестой сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 8 мая 2007 года. Является продолжением сборника Punk Goes Acoustic и включет в себя акустические версии песен различных панк-рок-групп. Альбом достиг 13-й строчки в хит-параде Top Independent Albums и 125-й — в Billboard 200.

Список композиций

Примечания 

Сборники 2007 года
Сборники на английском языке